

Коянди — село, Абайський район, Карагандинська область
 Коянди — село, Екібастузька міська адміністрація, Павлодарська область
 Коянди — село, Каркаралінський район, Карагандинська область
 Коянди — село, Осакаровський район, Карагандинська область
 Коянди — село, Цілиноградський район, Акмолинська область